Caicedonia kan syfta på:

Colombia 

 Caicedonia (kommun), Valle del Cauca, 
 Caicedonia (ort), Valle del Cauca,